Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Seredyński – austriacki urzędnik
 Franciszek Seredyński – polski informatyk
 Marian Seredyński – polski pedagog
 Michał Seredyński – polski filozofii, nauczyciel i oficer